Поля́рный круг — воображаемая линия на поверхности планеты, параллель, что проходит ровно посередине широтного пояса, в котором бывает полярный день, но не бывает полярной ночи.

Различают полярный круг в северном полушарии (Северный полярный круг) и полярный круг в южном полушарии (Южный полярный круг).

Полярный круг может существовать только на планете, у которой угол наклона оси её вращения к плоскости орбиты (эклиптике) больше нуля. Широ́ты полярных кругов определяются углом наклона оси вращения планеты: из широты полюса (равной 90°) вычитают наклон оси планеты в градусах.

На широте полярного круга, в день зимнего (в данном полушарии) солнцестояния, центральная точка диска светила в момент истинного полудня (верхней кульминации светила) соприкасается с линией горизонта. От полярного круга и до географического полюса планеты лежит полярный пояс.

На Земле 
На Земле полярные круги расположены на широтах ± 66°33′44″ (66,562°). Радиусы их примерно равны 2585 км (2610 км по поверхности Земли), длины — около 16250 км.
В русском языке область от Северного полярного круга до Северного полюса называется «Заполярье».

Вследствие атмосферной рефракции и того, что Солнце наблюдается с поверхности не как точечный объект, а как диск, на Земле существует 2 пояса шириной около 185 км, в которых есть полярный день, но нет полярной ночи. В северном поясе находится, к примеру, город Кандалакша.

В каждом полушарии можно выделить несколько значений широты полярного круга. Так, на широте 65,392° ( 65°21'31") полярный день длится 1 сутки, 22 июня в Северном полушарии и 22 декабря в южном, но полярной ночи ещё нет — самый короткий в году день длится 3 часа 1 минуту. Если минимальная продолжительность дня в каком-либо месте за год не превышает 3 часов, очевидно, что полярный день там уже есть. К населенным пунктам, где есть полярный день, но нет полярной ночи, относятся Рованиеми, Уэлен, Туруханск, Варзуга, Воркута, Салехард, Лабытнанги и многие другие. На широте 67,400° ( 67°24'00"), где полярная ночь длится 1 сутки, 22 декабря в Северном и 22 июня в Южном полушарии, полярный день длится уже 42 дня, с 1 июня по 13 июля или с 1 декабря по 13 января. Если в каком-либо месте полярный день длится от 1 до 41 дня в году, очевидно, что полярной ночи там ещё не бывает.
Можно выделить ещё теневой полярный круг, находящийся на 66,34° от экватора; севернее его 22 июня в полночь Солнце дает тень, то есть солнечный диск не опускается целиком за горизонт.

В настоящее время наклон земной оси медленно уменьшается, и полярные круги постепенно смещаются к ближайшему полюсу, все больше удаляясь от экватора.

В день зимнего солнцестояния на широте северного полярного круга Солнце не восходит (на широте южного — не заходит) однократно, а в день летнего солнцестояния— наоборот. Ближе к полюсу (от полярного круга) эти явления растягиваются на бо́льшие периоды, в частности, на полюсах полярные день и ночь длятся по 189 и 176 суток соответственно.

При помощи современных технологий положение полярного круга можно определить в любой момент времени.

Территории, через которые проходят полярные круги 
(По направлению от нулевого меридиана на восток)

Северный:
  — Шпицберген, фюльке Нурланн, Тромс, Финнмарк
  — лен Норрботтен;
  — провинция Лапландия;
  — Республика Карелия, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Якутия, Чукотский автономный округ;
  — штат Аляска;
  — территория Юкон, Северо-Западные территории, территория Нунавут;
  — автономная единица Гренландия;
  — регион Нордюрланд-Эйстра (остров Гримсей).

Южный:
  — земля Эндерби (горы Скотта), земля Вильгельма II (шельфовый ледник), земля королевы Мэри, земля Уилкса, земля Адели, земля Георга V, Антарктический полуостров.

Символические указатели при пересечении полярного круга

На Марсе 
Марс вращается вокруг своей оси почти так же, как и Земля: ось вращения наклонена к плоскости орбиты на угол 25,19°, почти равный углу наклона земной оси (23,45°). Это значит, что смена дня и ночи, а также смена времён года на Марсе протекают почти так же, как на Земле. Расположение полярного круга близкое к земному: широта около 64,81°. Из-за большей удалённости от Солнца видимый угловой диаметр его на Марсе меньше, чем на Земле, поэтому широты, где можно наблюдать полярный день и полярную ночь, различаются ещё меньше.

В мае 2008 года на северную полярную область Марса, за северным полярным кругом в зоне вечной мерзлоты, опустился аппарат «Феникс». Аппарат прибыл на Марс в середине северного полярного дня, однако уже к августу Солнце начало опускаться за горизонт — сначала ненадолго, но постепенно соотношение тёмного и светлого времени увеличивалось. Угол падения солнечных лучей постепенно уменьшался. Энергии на обогрев движущихся частей, научной аппаратуры и электроники, приходилось тратить всё больше. Аппарат работал до ноября, когда связь с ним была потеряна.

См. также 
 Северный полярный круг
 Южный полярный круг
 Заполярье
 Салехард — единственный город в мире, расположенный на Полярном круге.
 Тропики

Примечания

Ссылки 
Северный Полярный Круг

Широта
Географические термины